Луи́ Буйе́ — французское имя и фамилия.
 Буйе, Луи (1822—1869) — французский поэт и драматург.
  (1913—2004) — французский богослов и библеист.
 См. также 
 Булье | Буйи